Callamard ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Callamard (* 1965), französische Menschenrechtsexpertin
 Charles Antoine Callamard (1769–1815), französischer Bildhauer